Bara per due (I'll Get You for This) – romanzo di James Hadley Chase del 1946
Il covo dei gangsters (I'll Get You for This) – film del 1951 diretto da Joseph M. Newman